Tanguin ou Tanghin peuvent désigner :

 Tanguin-Peulh, une localité du Burkina Faso
 Tanguin, le nom vernaculaire du faux manguier et sa noix toxique
 Tansobo-Tanguin, une localité du Burkina Faso